Адам Кун (1994) — американський борець вільного і греко-римського стилів, срібний призер чемпіонату світу
 Франц Фелікс Адальберт Кун (1812—1881) — німецький лінгвіст, дослідник античності та історик,
 Адольф Кун (Adolf Kuhn, 1826—1914) — віденський архітектор (Палац Сапєг; неоготичний костел св. Анни (Озеряни));
 Бела Кун (1886—1938/9) — угорський комуністичний політичний діяч і журналіст, у 1919 році проголосив Угорську радянську республіку.
 Каролос Кун (1908—1987) — грецький театральний режисер.
 Керрі Кун (1981) — американська акторка;
 Міккі Кун (1932—2022) — американський актор;
 Томас Кун (1922—1996) — американський філософ і історик науки, один з лідерів сучасної постпозитивістської філософії науки;
 Ріхард Кун (1900—1967) — австро-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1938 року «за його роботу з вивчення каротиноїдів і вітамінів»;
 Кун Микола Альбертович (1877—1940) — російський історик, письменник, педагог; автор популярної книги «Легенди і міфи Древньої Греції» (1922), що витримала безліч видань мовами народів колишнього СРСР і основними європейськими мовами;
 Кун Пін Мей Ігнатій (1901—2000) — кардинал Римо-Католицької Церкви, апостольський адміністратор Сучу та Нанкіну, єпископ Шанхайський у КНР;
 Кун Жун (153—208) — китайський державний діяч та поет часів занепаду династії Хань, один з «Семи мужів»;
 Кун Шанжень (1648—1718) — китайський поет, письменник, драматург часів династії Цін;
 Кун Сянсі (1881—1967) — китайський політичний і державний діяч, банкір.
 Фрідріх Адальберт Максиміліан Кун (1842—1894) — німецький ботанік.

 КУН — Конгрес українських націоналістів.